Gänsemarkt – plac w Hamburgu
 Gänsemarkt – stacja metra w Hamburgu